Кадрина ():
 Кадрина — волость в составе уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Кадрина — посёлок в волости Кадрина уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Кадрина — деревня в волости Пейпсиээре уезда Тартумаа, Эстония.